Línea E4 puede referirse a:
 Línea E4 de autobús interurbano de Barcelona, España.
 Línea E4 de autobús urbano de Córdoba, Argentina.
 Línea E4 de la EMT Madrid, España.
 Línea E4 de Euskotren, España.